Gallinette désigne :
 Une poule naine
 L'espèce de mollusque comestible Chamelea gallina